Инчешти има више значења:

 Инчешти (Аврам Јанку), насеље у округу Алба у Румунији
 Инчешти (Пошага), насеље у округу Алба у Румунији
 Инчешти (Бихор), насеље у округу Бихор у Румунији